Die 103. Schweizer Fussballmeisterschaft fand 1999/2000 statt.
Der Schweizer Meister in dieser Saison hiess FC St. Gallen.

Qualifikationsrunde

Nationalliga A 
Die Teams auf den Plätzen 1–8 bestreiten die NLA-Finalrunde, wobei die Punkte dieser Teams halbiert und aufgerundet wurde. Die Teams auf den Plätzen 9–12 bestreiten die NLA/NLB-Auf-/Abstiegsrunde.

|}

Nationalliga B 
Die ersten vier Teams bestreiten die NLA-/NLB-Auf-/Abstiegsrunde. Der Rest die NLB-Abstiegsrunde.

|}

Finalrunden

NLA-Finalrunde 

 

|}
* Halbierte Punkte aus der Qualifikation
** Aufgrund der besseren Klassierung nach der Qualifikationsrunde ist der FC Luzern vor Servette FC klassiert.

Auf-/Abstiegsrunde NLA/NLB 
Die vier Bestplatzierten sind nächstes Jahr in der NLA.

|}
FC Lugano, FC Sion, FC Zürich und FC Aarau sind nächstes Jahr in der NLA, der Rest in der NLB.

NLB-Abstiegsrunde 

|}
Stade Nyonnais und Etoile-Carouge FC steigen in die 1. Liga ab.

Zuschauerzahlen 

 Zuschauerdurchschnitt NLA – 5.651
 FC St. Gallen – 10.006
 GC Zürich – 7.700
 FC Basel – 7.684
 FC Luzern – 7.611
 Neuchâtel Xamax FC – 5.834
 FC Zürich – 5.462
 Servette FC – 4.789
 Lausanne-Sports – 4.653
 Yverdon-Sports FC – 4.104
 FC Aarau – 3.627
 FC Lugano – 3.234
 SR Delémont – 3.106

2000
Fußballsaison 1999/2000